Il singolare del torneo di tennis Generali Ladies Linz 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Justine Henin che ha battuto in finale Alexandra Stevenson 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Assente
 Jelena Dokić (quarti di finale)
 Justine Henin (campionessa)

 Daniela Hantuchová (semifinali)
 Anastasija Myskina (secondo turno)
 Chanda Rubin (semifinali)
 Silvia Farina Elia (quarti di finale)
 Anna Smashnova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Generali Ladies Linz 2002